Джованни Фальконе () — криминально-политическая драма режиссёра Джузеппе Феррары, вышедшая на экраны 28 октября 1993.

Сюжет 

Фильм вышел через год после гибели известных борцов с организованной преступностью прокурора Джованни Фальконе и судьи Паоло Борселлино, убитых коза нострой в мае-июле 1992.

В центре сюжета борьба Фальконе с сицилийской мафией и его попытки выйти на высокопоставленных покровителей коза ностры — так называемый «третий уровень» мафии (крупный капитал и политики). В ленте последовательно показаны основные этапы деятельности Фальконе: начало расследования, связанное с событиями второй мафиозной войны (1981—1982); образование «пула антимафия»; убийство генерала Далла Кьезы; арест Томмазо Бушетты и его показания против лидеров корлеонской группировки; первый палермский максипроцесс, завершившийся осуждением 360 мафиози и официальным признанием существования в Италии организованной преступной группировки, известной как «коза ностра»; назначение Фальконе заместителем генерального прокурора; критика его деятельности со стороны юристов, группировавшихся вокруг Антонио Ди Пьетро; выдвижение Фальконе на пост генерального прокурора; убийство его и Борселлино по приказу сицилийского капо ди тутти капи Тото Риины.

На главную роль был приглашён актёр Микеле Плачидо, прославившийся в 1980-е годы в роли комиссара Каттани в телесериале «Спрут», и имевший некоторое внешнее сходство с Фальконе.

В ролях 

 Микеле Плачидо — Джованни Фальконе
 Джанкарло Джаннини — Паоло Борселлино
 Анна Бонаюто — Франческа Морвилло
 Массимо Бонетти — Нинни Кассара
 Нелло Ривие — Рокко Кинничи
 Джанни Музи — Томмазо Бушетта
 Марко Лето — Антонино Капоннетто
 Паоло Де Джорджо — Калоджеро Дзукетто
 Антонио Кантафора — Тотуччо Инцерилло
 Пьетро Бьонди — Доктор (Бруно Контрада)
 Нино Д'Агата — Тотуччо Конторно
 Фабрицио Джифуни — Роберто Антьокья
 Джанфранко Барра — Винченцо Джерачи
 Роберто Нибиле — Альберто Ди Пиза
 Арнальдо Нинки — Сальво Лима
 Джампьеро Бьянки — Клаудио Мартелли
 Джованни Паллавичино — Вито Чанчимино
 Луиджи Анджелилло — Игнацио Сальво
 Джачинто Ферро — Антонино Мели
 Франческо Белломо — Франческо Марино Маннойя
 Ивана Монти — Марчелле Падовани
 Гаэтано Амато — Лучано Лиджи
 Габриела Саитта — синьора Ло Прести

Фильм номинировался в 1994 году на премию Давид ди Донателло в категориях лучший продюсер (Джованни Ди Клементе) и лучший актер второго плана (Джанкарло Джаннини).

Комментарии

Ссылки 

 

Фильмы-драмы Италии
Фильмы о мафии
Фильмы Италии 1993 года
Фильмы про сицилийскую мафию